Tigre o Tiger o Tigris puede hacer referencia a:

Zoología 
 Tigre, nombre común del felino asiático Panthera tigris.
 Tigre, nombre común del felino americano Panthera onca, más conocido como jaguar.
 Tigre de Tasmania, nombre común del marsupial Thylacinus cynocephalus.
 Tigre dientes de sable, nombre común del felino extinto Smilodon.
 Tiburón tigre, nombre común del pez Galeocerdo cuvier.
 Mosquito tigre, nombre común del insecto Aedes albopictus.
 Escarabajo tigre, nombre común de la subfamilia de insectos Cicindelinae.

Cine 
 Tigre (1937), película documental argentina.

Cultura 
 Tigre, signo de la astrología china.

Deportes 
Club Atlético Tigre, institución deportiva de Victoria, Buenos Aires, Argentina.
Tigres de la UANL, institución deportiva de México.
 Tigres de Aragua, equipo de béisbol de Venezuela.
 Tigres de Cartagena, equipo de béisbol con sede en Cartagena, Colombia.
 Tigres del Licey, equipo de béisbol profesional con sede en Santo Domingo, República Dominicana.
 Tigres de Quintana Roo, equipo de béisbol con sede en Cancún, Quintana Roo, México.
 Tigres B, filial desaparecida de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, México.
 Tigres Fútbol Club, institución deportiva de fútbol en Colombia.

Gastronomía 
 Tigres, preparación culinaria sobre la base de mejillones rebozados.

Hidrografía 
 Río Tigre, curso de agua de la Argentina.
 Río Tigre, curso de agua del Perú.

Localidades y divisiones administrativas 
 Partido de Tigre, división administrativa de la provincia de Buenos Aires, Argentina
 Tigre, ciudad de Argentina, cabecera del partido de Tigre.
 Distrito de Tigre, división administrativa en el departamento de Loreto, Perú
 El Tigre, ciudad de Venezuela.

Política 
 Tigres tamiles, movimiento político armado de Sri Lanka.
 Tigres Voladores, grupo de voluntarios estadounidenses que lucharon por China en la  Segunda Guerra Chino-Japonesa.

Transporte 
 Estación Tigre del ferrocarril Mitre, situada en Tigre, Argentina.
 Eurocopter Tigre, helicóptero de ataque.
 Tiger I, tanque de guerra alemán.
 Tiger II, tanque de guerra alemán.